Associazione Sportiva Roma, club de futbol de Roma
 Atlantique Stade Rochelais, club de rugbi a 15 de La Rochelle, a França
 Control de tracció (ASR) (del nom en alemany Antriebsschlupfregelung), sistema de seguretat per a automòbils
 Reconeixement automàtic de la parla (del nom en anglès Automatic Speech Recognition), sistema de la intel·ligència artificial per a reconèixer la parla
 Agrupación al Servicio de la República, moviment polític espanyol dels anys 30
 Càtedra Antoni Serra Ramoneda, càtedra de la Universitat Autònoma de Barcelona esponsoritzada per CatalunyaCaixa